Schloss Ellwangen ist der Name folgender Burgen:
 Schloss Ellwangen (Rot an der Rot), abgegangenes Schloss in der Gemeinde Rot an der Rot im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg
 Schloss ob Ellwangen, Schloss in Ellwangen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg